Àfdal (nom), nom masculí àrab 
 Al-Àfdal ibn Salah-ad-Din, emir aiúbida de Damasc 
 Al-Àfdal ibn Badr al-Jamalí, visir del califa fatimita 
 Afdal Khan o Afzal Khan, emir de l'Afganistan 
 Afdal Khan Sukrallah al-Shirazi o Afzal Khan Sukral·là al-Xirazi, primer ministre de l'emperador mogul Shah Djahan 
 Al-Àfdal Kutayfat, visir del califa fatimita